Стовер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стовер, Мэтью (род. 1962) — американский писатель.
 Стовер-Ирвин, Юнона (1928—2011) — американская прыгунья в воду, призёр Олимпийских игр.